Pia ou PIA peuvent désigner :

Prénom et patronyme 
 Pia, un prénom féminin, dont la forme masculine est Pie
 Pour les articles sur des personnes portant ce prénom, voir la liste générée automatiquement : Pia.
 Pascal Pia, de son vrai nom Pierre Durand (1903-1979), un écrivain, journaliste et érudit français.
 Isabelle Pia (1931-2008), une actrice française
 Ulla Pia (1945-2020), chanteuse danoise

Lieux 
 Pia n° 1, une commune du département de Djibasso au Burkina Faso.
 Pia n° 2, une commune du département de Madouba au Burkina Faso.
 Pia, une commune française, située en région Languedoc-Roussillon.
 Rocca Pia, une commune dans la région Abruzzes en Italie.
 Torrevecchia Pia, une commune italienne dans la région Lombardie en Italie.

 Porta Pia, une porte de Rome dans le mur d'Aurélien.
 pont Maria Pia, un viaduc ferroviaire qui franchit le Douro à Porto au Portugal.
 Rocca Pia, une forteresse dans la ville de Tivoli en Italie.

Musique
 Pia, groupe de nu metal de Corée du Sud.
 Pia de' Tolomei est un opera seria de Gaetano Donizetti sur un livret de Salvatore Cammarano.

Espace
 (614) Pia, un astéroïde

Sigle 
PIA est un sigle qui peut désigner : 

 Pakistan International Airlines, la compagnie aérienne nationale du Pakistan,
 Programme d'investissements d'avenir, un programme français d'investissement public dans la recherche mis en place en 2010
 Peripheral Interface Adapter, un circuit intégré pour périphériques fournissant des interfaces d'entrée et sortie parallèles pour des systèmes à micro-processeur
 Privacy Impact Assessment, processus d'analyse d'impact des traitements informatiques sur la vie privée.
 PIA, un logiciel fournit par la CNIL pour réaliser une analyse d'impact vie privée

Prénom féminin
Homonymie de patronyme